Piesno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica
 Piesno – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica]